Wired — восьмой студийный альбом британского гитариста Джеффа Бэка, выпущенный в 1976 году на Epic Records. Альбом достиг 16 строчки в чарте Billboard 200 и получил платиновый статус.

После успеха своего предыдущего альбома Blow by Blow Бэк оставил в команде клавишника Макса Миддлтона и продюсера Джорджа Мартина. Также он привлёк к сотрудничеству бывшего клавишника Mahavishnu Orchestra Яна Хаммера и барабанщика Нараду Майкла Уэлдена. Результатом сотрудничества Бэка и Хаммера стал более «синтетический» звук чем на «Blow by Blow». Альбом, выпущенный в 1976 году получил название Wired.

Четыре композиции для альбома были написаны новопришедшим ударником Нарадой Майклом Уэлденом. Песню «Blue Wind» написал Ян Хаммер, которую сам спродюсировал, а также сыграл помимо синтезатора на ударных.

Песню «Led Boots» написал клавишник Макс Миддлтон как дань уважения Led Zeppelin. Она, наряду с Бэковской интерпретацией классической джазовой композиции Чарльза Мингуса «Goodbye Pork Pie Hat», стала на долгие годы гвоздём концертного репертуара Бэка.

CD-версия альбома прошла ремастеринг и была выпущена 27 марта 2001 года на Legacy Records, Epic Records и их родительском лейбле Columbia Records.

Список композиций

Сторона 1

Сторона 2

Участники записи 
 Джефф Бэк — гитара, акустическая гитара
 Макс Миддлтон — clavinet, Fender Rhodes
 Ян Хаммер — синтезатор; ударные на «Blue Wind»
 Нарада Майкл Уэлден — ударные на «Led Boots», «Come Dancing», «Sophie» и «Play With Me»; фортепиано на «Love Is Green»
 Уилбор Бэскомп — бас-гитара
 Ричард Бэйли — ударные на «Goodbye Pork Pie Hat» и «Head for Backstage Pass»
 Эд Грин — вторые ударные на «Come Dancing»

Остальной персонал
 Джордж Мартин — продюсер
 Ян Хаммер — продюсер на «Blue Wind»
 Пит Хендерсон, Деннис Маккей, Джон Миллс, Джон Аррайес — звукоинженеры
 Стивен Сэпер — звукоинженер
 Джефф Эмерик — инженер микширования
 Эдвин Ли — дизайн обложки, фотография для задней обложки
 Джон Берг — дизайн обложки
 Лок Хьюи — фотография для обложки
 Роберт Байро — дизайн задней обложки
 Брюс Дикинсон — продюсер переиздания 2001 года

Примечания 

Альбомы Джеффа Бека
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Инструментальные альбомы